Баколет () — город в уорде Тобаго одноимённого острова в Тринидаде и Тобаго. Территориально находится в приходе Сент-Андру.

География 
Примыкает на северо-западе к крупнейшему городу и столице Тобаго — Скарборо. Расположен у форта Форт-Кинг-Джордж на берегу залива Баколет и реки Баколет.

История 
Название города имеет французское происхождение и восходит к одноимённой плантации, находившейся на месте города до 1930-х годов. В 1843 году здесь был построен маяк. К концу XIX века было налажено получение сахара из сахарного тростника с помощью ветряных мельниц.

Население 
По данным на 9 января 2011 года в городе проживали 433 человека: мужчин — 224, женщин — 208.

На 15 мая 2000 года население составляло 305 человек.

Криминал 
Город популярен среди пенсионеров из Европы и США. В 2009 году с помощью мачете было совершено нападаение на британскую пару, сумевших выжить и, смертельное на немца.
В 2014 году стало резонансным аналогичное нападение и убийство немецкой пары пенсионного возраста.

Инфраструктура 
Город находится в наиболее развитой части острова, где проживает население с высоким уровнем дохода. Наибольший доход городу приносят туристы из Европы и США. Несколько дорогих отелей расположено на берегу, старейший из которых занимает здание 1850-х годов.

Из города идёт шоссе имени Клода Ноэля — экс-чемпиона мира по боксу по версии WBA.

В городе находится Стадион имени Дуайта Йорка, названный в честь бывшего футболиста национальной сборной и «Манчестер Юнайтед», на котором проходили несколько крупных международных турниров.

Примечания 

Населённые пункты Тринидада и Тобаго
Города Тринидада и Тобаго